Kamel Boughanem (1979. március 16. –) marokkói-francia labdarúgócsatár.

Források 
Kamel Boughanem adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1979-ben született személyek
Marokkói labdarúgók
Francia labdarúgók
Az Étoile Carouge FC labdarúgói
Az FC Meyrin labdarúgói
Az FC Fribourg labdarúgói
Az FC La Chaux-de-Fonds labdarúgói
A Lugano labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Marokkói származású franciák
Élő személyek